1E 2259+586 — ближайший к Земле магнетар (нейтронная звезда с очень сильным магнитным полем).

Магнетар открыт в 1981 году и является источником мягких повторяющихся гамма-всплесков. Находится в плоскости нашей галактики на расстоянии около 4 килопарсек (13 000 световых лет) от Земли. Возможно, является аномальным рентгеновским пульсаром. 1E 2259+586 имеет диаметр не более 20 километров и делает один оборот вокруг своей оси за 6,98 секунд.

Спутником RXTE у 1E 2259+586 был зафиксирован так называемый глитч — сбой периода вращения в сторону ускорения. В апреле 2012 года телескоп Swift зафиксировал неожиданный феномен — период вращения 1E 2259+586 внезапно сократился на 2,2 миллионных доли секунды.

Обозначения 
Объект имеет следующие идентификаторы в разных системах:
 1E 2259+58.6
 2E 4673
 2E 2259.0+5836
 PSR B2259+58.6
 1RXS J230109.7+585242
 INTREF 1098
 PSR J2301+5852

Примечания

Ссылки 
 
 

Нейтронные звёзды
Магнетары
Аномальные рентгеновские пульсары